

Presentación previa 
La pareja formada alemana Gero Kretschmer y Alexander Satschko fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo formado por el moldavo Radu Albot y el checo Adam Pavlásek ganaron el título, derrotando al polaco Tomasz Bednarek y al finés Henri Kontinen en la final, 7-5, 2-6, 10-8.

Cabezas de serie 
 Tomasz Bednarek /  Henri Kontinen (FINAL)
 Andreas Siljeström /  Igor Zelenay (Semifinales)
 James Cerretani /  Frank Moser (Primera ronda)
 Piotr Gadomski /  Wesley Koolhof (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Poznań 2014